Medison El Bir (; Džeriko, 5. mart 1999) je američka pevačica i glumica. Stekla je medijsku pažnju nakon što je pop zvezda Džastin Biber tvitovao link videa u kom ona peva.

Raniji život 
Medison je rođena u Džeriku, Njujork, kao kćerka Roberta Bir, graditelja luksuznih kuća, i Trejsi Bir, dizajnerke enterijera. Ima mlađeg brata po imenu Rajder. Njeni roditelji su razvedeni, i otac je oženjen drugom ženom. Pohađala je u osnovnu školu u Džeriku, dok nije počela sa kućnim školovanjem 2012. godine. Medison je jevrejskog i aškenazi porekla.

Diskografija 

|-
| 2018. || -{As She Pleases}- ||
|}

Turneje 
Vodeće
 As She Pleases Tour (2018)

Reference

Спољашње везе 
 

Рођени 1999.
Америчке певачице
Америчке глумице